|-
|(11751)||1999 NK37|| align=right|13,7|| align=right|2,419|| align=right|0,107|| align=right|2,18|| align=right|3,762||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11752)||1999 OU3|| align=right|14,1|| align=right|2,584|| align=right|0,167|| align=right|14,37|| align=right|4,153||MBA||23. julij 1999||Nanyo||T. Okuni
|-
|11753 Geoffburbidge||2064 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,183|| align=right|0,097|| align=right|3,55|| align=right|5,677||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11754 Herbig||2560 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,886|| align=right|0,065|| align=right|1,10|| align=right|4,901||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11755 Paczynski||2691 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,383|| align=right|0,155|| align=right|2,84|| align=right|3,679||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11756 Geneparker||2779 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,243|| align=right|0,181|| align=right|2,21|| align=right|3,360||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11757 Salpeter||2799 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,144|| align=right|0,240|| align=right|29,61|| align=right|5,574||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11758 Sargent||4035 P-L|| align=right|13,4|| align=right|3,152|| align=right|0,148|| align=right|3,62|| align=right|5,595||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11759 Sunyaev||4075 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,098|| align=right|00,72|| align=right|3,780||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|(11760)||4090 P-L|| align=right|13,9|| align=right|3,161|| align=right|0,099|| align=right|4,75|| align=right|5,619||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11761)||4868 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,049|| align=right|0,186|| align=right|1,85|| align=right|5,322||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11762)||6044 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,906|| align=right|0,025|| align=right|1,30|| align=right|4,953||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11763)||6303 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,878|| align=right|0,016|| align=right|2,27|| align=right|4,882||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11764)||6531 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,196|| align=right|0,069|| align=right|4,71|| align=right|3,253||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11765)||9057 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,332|| align=right|0,109|| align=right|3,28|| align=right|3,561||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11766)||9073 P-L|| align=right|13,0|| align=right|3,147|| align=right|0,155|| align=right|4,92|| align=right|5,581||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11767)||3224 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,253|| align=right|0,052|| align=right|7,38|| align=right|3,380||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11768)||4107 T-1|| align=right|13,7|| align=right|3,165|| align=right|0,063|| align=right|9,28|| align=right|5,629||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11769)||2199 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,599|| align=right|0,038|| align=right|3,07|| align=right|4,188||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11770)||3163 T-2|| align=right|13,8|| align=right|3,176|| align=right|0,136|| align=right|3,56|| align=right|5,658||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11771 Maestlin||4136 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,915|| align=right|0,218|| align=right|7,51|| align=right|4,977||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|11772 Jacoblemaire||4210 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,668|| align=right|0,112|| align=right|5,02|| align=right|4,356||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11773 Schouten||1021 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,740|| align=right|0,125|| align=right|7,52|| align=right|4,534||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11774 Jerne||1128 T-3|| align=right|13,4|| align=right|3,153|| align=right|0,142|| align=right|13,73|| align=right|5,598||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11775 Köhler||3224 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,174|| align=right|0,030|| align=right|3,38|| align=right|3,204||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11776 Milstein||3460 T-3|| align=right|13,3|| align=right|3,178|| align=right|0,177|| align=right|00,45|| align=right|5,663||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11777 Hargrave||3526 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,209|| align=right|2,30|| align=right|3,704||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11778 Kingsford Smith||4102 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,162|| align=right|0,062|| align=right|4,15|| align=right|3,177||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11779 Zernike||4197 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,623|| align=right|0,111|| align=right|4,69|| align=right|4,248||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11780)||1942 TB|| align=right|12,9|| align=right|2,549|| align=right|0,274|| align=right|9,37|| align=right|4,070||MBA||3. oktober 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(11781)||1966 PL|| align=right|14,1|| align=right|2,360|| align=right|0,124|| align=right|7,32|| align=right|3,624||MBA||7. avgust 1966||Bloemfontain||Boyden Observatory
|-
|(11782)||1969 TT1|| align=right|14,1|| align=right|2,410|| align=right|0,184|| align=right|2,37|| align=right|3,740||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(11783)||1971 UN1|| align=right|13,0|| align=right|3,157|| align=right|0,214|| align=right|1,37|| align=right|5,608||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(11784)||1971 UT1|| align=right|13,2|| align=right|3,151|| align=right|0,219|| align=right|2,34|| align=right|5,592||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|11785 Migaic||1973 AW3|| align=right|12,2|| align=right|2,782|| align=right|0,066|| align=right|7,73|| align=right|4,639||MBA||2. januar 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|11786 Bakhchivandji||1977 QW|| align=right|13,1|| align=right|3,089|| align=right|0,274|| align=right|7,27|| align=right|5,428||MBA||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|11787 Baumanka||1977 QF1|| align=right|12,3|| align=right|2,663|| align=right|0,179|| align=right|13,36|| align=right|4,345||MBA||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|11788 Nauchnyj||1977 QN2|| align=right|14,9|| align=right|2,372|| align=right|0,254|| align=right|2,44|| align=right|3,653||MBA||21. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|11789 Kempowski||1977 RK|| align=right|14,7|| align=right|1,952|| align=right|0,050|| align=right|21,45|| align=right|2,727||MBA||5. september 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|11790 Goode||1978 RU|| align=right|13,8|| align=right|2,567|| align=right|0,256|| align=right|4,20|| align=right|4,112||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|11791 Sofiyavarzar||1978 SH7|| align=right|14,6|| align=right|2,621|| align=right|0,240|| align=right|5,68|| align=right|4,242||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|11792 Sidorovsky||1978 SX7|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,289|| align=right|4,55|| align=right|4,248||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|11793 Chujkovia||1978 TH7|| align=right|12,9|| align=right|3,039|| align=right|0,147|| align=right|9,67|| align=right|5,297||MBA||2. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(11794)||1978 VW8|| align=right|13,3|| align=right|3,102|| align=right|0,159|| align=right|2,56|| align=right|5,462||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(11795)||1979 QM1|| align=right|13,4|| align=right|2,870|| align=right|0,123|| align=right|1,03|| align=right|4,862||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|11796 Nirenberg||1980 DS4|| align=right|14,2|| align=right|2,380|| align=right|0,201|| align=right|4,70|| align=right|3,671||MBA||21. februar 1980||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|11797 Warell||1980 FV2|| align=right|13,3|| align=right|2,679|| align=right|0,190|| align=right|12,13|| align=right|4,385||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|11798 Davidsson||1980 FH5|| align=right|13,2|| align=right|2,594|| align=right|0,158|| align=right|13,56|| align=right|4,177||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(11799)||1981 DG2|| align=right|13,2|| align=right|3,045|| align=right|0,177|| align=right|10,11|| align=right|5,313||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11800)||1981 DN2|| align=right|13,6|| align=right|3,019|| align=right|0,113|| align=right|10,00|| align=right|5,245||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11801)||1981 EL5|| align=right|13,0|| align=right|3,045|| align=right|0,097|| align=right|9,74|| align=right|5,312||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11802)||1981 EP12|| align=right|14,5|| align=right|2,243|| align=right|0,074|| align=right|5,12|| align=right|3,359||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11803)||1981 ES12|| align=right|13,5|| align=right|3,039|| align=right|0,123|| align=right|13,92|| align=right|5,297||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11804)||1981 EE13|| align=right|14,5|| align=right|2,595|| align=right|0,199|| align=right|7,46|| align=right|4,180||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11805)||1981 EL13|| align=right|14,2|| align=right|3,024|| align=right|0,124|| align=right|9,52|| align=right|5,258||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11806)||1981 EF14|| align=right|15,3|| align=right|2,252|| align=right|0,110|| align=right|2,53|| align=right|3,379||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11807)||1981 EH17|| align=right|13,8|| align=right|3,078|| align=right|0,109|| align=right|8,85|| align=right|5,399||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11808)||1981 EM17|| align=right|13,9|| align=right|2,557|| align=right|0,240|| align=right|7,41|| align=right|4,088||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11809)||1981 EG18|| align=right|15,6|| align=right|2,262|| align=right|0,063|| align=right|4,71|| align=right|3,402||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11810)||1981 EV18|| align=right|14,1|| align=right|3,001|| align=right|0,072|| align=right|4,16|| align=right|5,197||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11811)||1981 EH19|| align=right|15,0|| align=right|2,230|| align=right|0,093|| align=right|3,44|| align=right|3,330||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11812)||1981 EL20|| align=right|13,7|| align=right|3,054|| align=right|0,114|| align=right|9,21|| align=right|5,336||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11813)||1981 EQ23|| align=right|13,8|| align=right|3,117|| align=right|0,093|| align=right|6,19|| align=right|5,503||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11814)||1981 EW26|| align=right|13,7|| align=right|3,076|| align=right|0,060|| align=right|12,72|| align=right|5,394||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11815)||1981 EG31|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,169|| align=right|3,48|| align=right|4,148||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11816)||1981 EX32|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,192|| align=right|6,79|| align=right|4,169||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11817)||1981 EQ34|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,208|| align=right|6,06|| align=right|4,254||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11818)||1981 EK35|| align=right|13,8|| align=right|2,992|| align=right|0,102|| align=right|00,82|| align=right|5,176||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11819)||1981 ER35|| align=right|14,3|| align=right|3,004|| align=right|0,113|| align=right|8,08|| align=right|5,207||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11820)||1981 EP38|| align=right|14,0|| align=right|3,045|| align=right|0,075|| align=right|10,46|| align=right|5,313||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11821)||1981 EG44|| align=right|13,1|| align=right|3,070|| align=right|0,054|| align=right|9,62|| align=right|5,379||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11822)||1981 TK|| align=right|13,8|| align=right|2,353|| align=right|0,250|| align=right|24,42|| align=right|3,610||MBA||6. oktober 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|11823 Christen||1981 VF|| align=right|14,1|| align=right|2,371|| align=right|0,248|| align=right|4,88|| align=right|3,651||MBA||2. november 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(11824)||1982 SO5|| align=right|14,8|| align=right|2,637|| align=right|0,307|| align=right|1,74|| align=right|4,282||MBA||16. september 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(11825)||1982 UW1|| align=right|12,2|| align=right|3,178|| align=right|0,174|| align=right|9,94|| align=right|5,664||MBA||16. oktober 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|11826 Yurijgromov||1982 UR10|| align=right|13,6|| align=right|3,180|| align=right|0,205|| align=right|1,74|| align=right|5,671||MBA||25. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|11827 Wasyuzan||1982 VD5|| align=right|14,9|| align=right|2,280|| align=right|0,153|| align=right|3,20|| align=right|3,443||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(11828)||1984 DZ|| align=right|14,4|| align=right|2,317|| align=right|0,210|| align=right|7,78|| align=right|3,526||MBA||26. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11829)||1984 EU1|| align=right|14,6|| align=right|2,284|| align=right|0,139|| align=right|3,58|| align=right|3,452||MBA||4. marec 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|11830 Jessenius||1984 JE|| align=right|13,6|| align=right|2,265|| align=right|0,177|| align=right|8,74|| align=right|3,409||MBA||2. maj 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(11831)||1984 SF3|| align=right|13,6|| align=right|2,647|| align=right|0,157|| align=right|3,20|| align=right|4,305||MBA||28. september 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(11832)||1984 SC6|| align=right|14,4|| align=right|2,402|| align=right|0,209|| align=right|3,32|| align=right|3,721||MBA||21. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|11833 Dixon||1985 RW|| align=right|15,4|| align=right|1,963|| align=right|0,076|| align=right|19,15|| align=right|2,750||MBA||13. september 1985||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(11834)||1985 RQ3|| align=right|14,1|| align=right|2,727|| align=right|0,263|| align=right|10,66|| align=right|4,503||MBA||7. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11835)||1985 RA4|| align=right|13,3|| align=right|2,746|| align=right|0,105|| align=right|7,25|| align=right|4,551||MBA||10. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|11836 Eileen||1986 CB|| align=right|13,6|| align=right|2,345|| align=right|0,353|| align=right|22,48|| align=right|3,590||MBA||5. februar 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(11837)||1986 GD|| align=right|13,9|| align=right|2,458|| align=right|0,191|| align=right|7,36|| align=right|3,854||MBA||2. april 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(11838)||1986 PJ1|| align=right|14,8|| align=right|2,588|| align=right|0,293|| align=right|4,32|| align=right|4,163||MBA||1. avgust 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(11839)||1986 QX1|| align=right|13,8|| align=right|2,174|| align=right|0,099|| align=right|3,18|| align=right|3,204||MBA||27. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11840)||1986 QR2|| align=right|13,8|| align=right|2,626|| align=right|0,294|| align=right|13,03|| align=right|4,254||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11841)||1986 VW|| align=right|14,2|| align=right|2,206|| align=right|0,202|| align=right|6,21|| align=right|3,275||MBA||3. november 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|11842 Kap'bos||1987 BR1|| align=right|14,1|| align=right|2,251|| align=right|0,095|| align=right|3,70|| align=right|3,376||MBA||22. januar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11843)||1987 DM6|| align=right|14,4|| align=right|2,277|| align=right|0,152|| align=right|3,86|| align=right|3,434||MBA||23. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11844)||1987 QW2|| align=right|12,7|| align=right|3,183|| align=right|0,160|| align=right|1,34|| align=right|5,678||MBA||22. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11845)||1987 RZ|| align=right|13,3|| align=right|3,198|| align=right|0,210|| align=right|2,04|| align=right|5,717||MBA||12. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11846)||1987 SE3|| align=right|13,9|| align=right|2,537|| align=right|0,120|| align=right|4,66|| align=right|4,040||MBA||21. september 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|11847 Winckelmann||1988 BY2|| align=right|13,4|| align=right|2,674|| align=right|0,066|| align=right|10,23|| align=right|4,373||MBA||20. januar 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(11848)||1988 CW2|| align=right|14,2|| align=right|2,651|| align=right|0,126|| align=right|1,22|| align=right|4,317||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|11849 Fauvel||1988 CF7|| align=right|13,7|| align=right|2,621|| align=right|0,200|| align=right|8,01|| align=right|4,243||MBA||15. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11850)||1988 EY1|| align=right|13,0|| align=right|2,693|| align=right|0,098|| align=right|12,77|| align=right|4,420||MBA||13. marec 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(11851)||1988 PD1|| align=right|14,1|| align=right|2,337|| align=right|0,218|| align=right|25,50|| align=right|3,571||MBA||14. avgust 1988||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|11852 Shoumen||1988 RD|| align=right|12,8|| align=right|2,387|| align=right|0,231|| align=right|24,24|| align=right|3,686||MBA||10. september 1988||Smolyan||V. G. Shkodrov; V. G. Ivanova
|-
|11853 Runge||1988 RV1|| align=right|13,9|| align=right|2,327|| align=right|0,081|| align=right|4,56|| align=right|3,549||MBA||7. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|11854 Ludwigrichter||1988 RM3|| align=right|14,5|| align=right|2,384|| align=right|0,145|| align=right|8,58|| align=right|3,681||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|11855 Preller||1988 RS3|| align=right|15,0|| align=right|2,361|| align=right|0,243|| align=right|2,52|| align=right|3,627||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(11856)||1988 RM8|| align=right|15,2|| align=right|2,385|| align=right|0,233|| align=right|4,96|| align=right|3,682||MBA||11. september 1988||Smolyan||V. Škodrov
|-
|(11857)||1988 RK9|| align=right|13,4|| align=right|2,971|| align=right|0,144|| align=right|14,29|| align=right|5,119||MBA||1. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11858)||1988 RC11|| align=right|13,8|| align=right|3,143|| align=right|0,167|| align=right|2,18|| align=right|5,571||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(11859)||1988 SN1|| align=right|14,6|| align=right|2,343|| align=right|0,165|| align=right|7,56|| align=right|3,587||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|11860 Uedasatoshi||1988 UP|| align=right|13,0|| align=right|3,145|| align=right|0,175|| align=right|2,42|| align=right|5,577||MBA||16. oktober 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(11861)||1988 VY2|| align=right|10,8|| align=right|3,160|| align=right|0,106|| align=right|12,44|| align=right|5,618||MBA||10. november 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(11862)||1988 XB2|| align=right|14,6|| align=right|2,390|| align=right|0,196|| align=right|3,13|| align=right|3,694||MBA||7. december 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(11863)||1989 EX|| align=right|13,3|| align=right|2,561|| align=right|0,131|| align=right|11,80|| align=right|4,097||MBA||8. marec 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(11864)||1989 NH1|| align=right|14,2|| align=right|2,192|| align=right|0,203|| align=right|5,88|| align=right|3,244||MBA||10. julij 1989||Observatorij Palomar||K. W. Zeigler
|-
|(11865)||1989 SC|| align=right|14,1|| align=right|2,207|| align=right|0,231|| align=right|6,79|| align=right|3,277||MBA||23. september 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(11866)||1989 SL12|| align=right|13,2|| align=right|2,897|| align=right|0,161|| align=right|00,83|| align=right|4,931||MBA||30. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11867)||1989 TW|| align=right|14,5|| align=right|2,226|| align=right|0,162|| align=right|4,64|| align=right|3,320||MBA||4. oktober 1989||Toyota||K. Suzuki; T. Furuta
|-
|(11868)||1989 TY|| align=right|14,0|| align=right|2,981|| align=right|0,132|| align=right|9,21|| align=right|5,145||MBA||2. oktober 1989||McGraw-Hill||R. P. Binzel
|-
|(11869)||1989 TS2|| align=right|11,9|| align=right|5,263|| align=right|0,042|| align=right|11,30|| align=right|12,08||JUT||3. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|11870 Sverige||1989 TC3|| align=right|13,4|| align=right|3,048|| align=right|0,194|| align=right|7,80|| align=right|5,320||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|11871 Norge||1989 TP7|| align=right|15,2|| align=right|2,240|| align=right|0,074|| align=right|5,41|| align=right|3,352||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11872)||1989 WR|| align=right|14,1|| align=right|2,271|| align=right|0,181|| align=right|6,84|| align=right|3,421||MBA||20. november 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11873)||1989 WS2|| align=right|13,7|| align=right|2,255|| align=right|0,137|| align=right|7,41|| align=right|3,386||MBA||30. november 1989||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|11874 Gringauz||1989 XD1|| align=right|15,0|| align=right|2,249|| align=right|0,162|| align=right|4,88|| align=right|3,371||MBA||2. december 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11875)||1989 YG5|| align=right|12,0|| align=right|3,171|| align=right|0,147|| align=right|15,04|| align=right|5,647||MBA||28. december 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|11876 Doncarpenter||1990 EM1|| align=right|14,2|| align=right|2,432|| align=right|0,156|| align=right|5,40|| align=right|3,792||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11877)||1990 EL8|| align=right|13,5|| align=right|2,382|| align=right|0,038|| align=right|4,22|| align=right|3,676||MBA||5. marec 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11878)||1990 HJ|| align=right|14,0|| align=right|2,394|| align=right|0,145|| align=right|3,91|| align=right|3,703||MBA||18. april 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(11879)||1990 QR1|| align=right|13,9|| align=right|2,783|| align=right|0,070|| align=right|1,14|| align=right|4,642||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(11880)||1990 QQ4|| align=right|13,3|| align=right|2,709|| align=right|0,068|| align=right|7,64|| align=right|4,458||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|11881 Mirstation||1990 QO6|| align=right|14,2|| align=right|2,655|| align=right|0,173|| align=right|13,69|| align=right|4,326||MBA||20. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11882)||1990 RA3|| align=right|14,1|| align=right|2,699|| align=right|0,100|| align=right|1,14|| align=right|4,432||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(11883)||1990 RD5|| align=right|13,5|| align=right|2,736|| align=right|0,054|| align=right|4,20|| align=right|4,524||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(11884)||1990 RD6|| align=right|13,7|| align=right|2,639|| align=right|0,171|| align=right|12,38|| align=right|4,285||MBA||8. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11885)||1990 SS|| align=right|18,6|| align=right|1,703|| align=right|0,475|| align=right|19,42|| align=right|2,222||APL||25. september 1990||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|11886 Kraske||1990 TT10|| align=right|14,7|| align=right|2,757|| align=right|0,165|| align=right|4,09|| align=right|4,576||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|11887 Echemmon||1990 TV12|| align=right|11,0|| align=right|5,192|| align=right|0,092|| align=right|24,04|| align=right|11,83||JUT||14. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(11888)||1990 UD3|| align=right|13,9|| align=right|2,749|| align=right|0,291|| align=right|7,86|| align=right|4,556||MBA||19. oktober 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(11889)||1991 AH2|| align=right|12,4|| align=right|2,761|| align=right|0,180|| align=right|19,11|| align=right|4,588||MBA||7. januar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(11890)||1991 FF|| align=right|13,1|| align=right|3,230|| align=right|0,054|| align=right|17,87|| align=right|5,804||MBA||18. marec 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(11891)||1991 FJ2|| align=right|14,9|| align=right|2,243|| align=right|0,093|| align=right|2,98|| align=right|3,359||MBA||20. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11892)||1991 FT2|| align=right|15,1|| align=right|2,221|| align=right|0,069|| align=right|4,07|| align=right|3,310||MBA||20. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11893)||1991 FZ2|| align=right|13,5|| align=right|3,042|| align=right|0,026|| align=right|6,32|| align=right|5,306||MBA||20. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11894)||1991 GW|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,188|| align=right|7,95|| align=right|3,621||MBA||3. april 1991||Uenohara||N. Kawasato
|-
|11895 Dehant||1991 GU3|| align=right|14,2|| align=right|2,359|| align=right|0,094|| align=right|6,89|| align=right|3,624||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|11896 Camelbeeck||1991 GP6|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,165|| align=right|2,00|| align=right|3,735||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|11897 Lemaire||1991 GC7|| align=right|14,8|| align=right|2,267|| align=right|0,108|| align=right|5,18|| align=right|3,413||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|11898 Dedeyn||1991 GM9|| align=right|13,1|| align=right|3,218|| align=right|0,118|| align=right|2,10|| align=right|5,773||MBA||10. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|11899 Weill||1991 GJ10|| align=right|12,9|| align=right|3,175|| align=right|0,026|| align=right|9,77|| align=right|5,655||MBA||9. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|11900 Spinoy||1991 LV2|| align=right|14,7|| align=right|2,411|| align=right|0,189|| align=right|3,41|| align=right|3,743||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11901)||1991 PV11|| align=right|13,6|| align=right|2,418|| align=right|0,159|| align=right|13,10|| align=right|3,758||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(11902)||1991 PZ12|| align=right|14,0|| align=right|2,432|| align=right|0,132|| align=right|5,57|| align=right|3,793||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(11903)||1991 RD7|| align=right|13,1|| align=right|2,565|| align=right|0,183|| align=right|16,36|| align=right|4,106||MBA||2. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(11904)||1991 TR1|| align=right|14,5|| align=right|1,921|| align=right|0,100|| align=right|19,64|| align=right|2,662||MBA||13. oktober 1991||Observatorij Palomar||K. J. Lawrence
|-
|11905 Giacometti||1991 VL6|| align=right|14,4|| align=right|2,563|| align=right|0,162|| align=right|13,30|| align=right|4,103||MBA||6. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11906)||1992 AE1|| align=right|13,2|| align=right|2,738|| align=right|0,192|| align=right|10,68|| align=right|4,529||MBA||10. januar 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(11907)||1992 ER8|| align=right|13,1|| align=right|2,840|| align=right|0,057|| align=right|2,99|| align=right|4,784||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(11908)||1992 GC5|| align=right|13,6|| align=right|3,051|| align=right|0,059|| align=right|2,39|| align=right|5,327||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11909)||1992 HD5|| align=right|12,5|| align=right|3,144|| align=right|0,164|| align=right|17,90|| align=right|5,575||MBA||25. april 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11910)||1992 KJ|| align=right|14,7|| align=right|2,209|| align=right|0,157|| align=right|3,00|| align=right|3,283||MBA||28. maj 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|11911 Angel||1992 LF|| align=right|12,0|| align=right|3,197|| align=right|0,158|| align=right|20,17|| align=right|5,715||MBA||4. junij 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|11912 Piedade||1992 OP5|| align=right|14,7|| align=right|2,312|| align=right|0,139|| align=right|3,35|| align=right|3,516||MBA||30. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|11913 Svarna||1992 RD3|| align=right|14,7|| align=right|2,268|| align=right|0,161|| align=right|5,02|| align=right|3,414||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|11914 Sinachopoulos||1992 RZ3|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,121|| align=right|00,67|| align=right|3,438||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|11915 Nishiinoue||1992 SJ1|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,197|| align=right|5,40|| align=right|3,531||MBA||23. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|11916 Wiesloch||1992 ST17|| align=right|14,4|| align=right|2,369|| align=right|0,066|| align=right|6,24|| align=right|3,646||MBA||24. september 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(11917)||1992 UX|| align=right|14,1|| align=right|2,340|| align=right|0,127|| align=right|7,64|| align=right|3,579||MBA||21. oktober 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(11918)||1992 UY|| align=right|14,5|| align=right|2,311|| align=right|0,183|| align=right|6,52|| align=right|3,512||MBA||21. oktober 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(11919)||1992 UD2|| align=right|14,5|| align=right|2,350|| align=right|0,260|| align=right|26,20|| align=right|3,602||MBA||25. oktober 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(11920)||1992 UY2|| align=right|14,2|| align=right|2,296|| align=right|0,075|| align=right|4,98|| align=right|3,478||MBA||25. oktober 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|11921 Mitamasahiro||1992 UN3|| align=right|12,8|| align=right|2,693|| align=right|0,018|| align=right|14,24|| align=right|4,419||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(11922)||1992 UT3|| align=right|13,8|| align=right|2,300|| align=right|0,138|| align=right|6,22|| align=right|3,489||MBA||27. oktober 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(11923)||1992 WX|| align=right|13,5|| align=right|2,356|| align=right|0,208|| align=right|5,74|| align=right|3,615||MBA||17. november 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(11924)||1992 WS3|| align=right|14,4|| align=right|2,366|| align=right|0,193|| align=right|2,19|| align=right|3,638||MBA||17. november 1992||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(11925)||1992 YA1|| align=right|15,1|| align=right|2,371|| align=right|0,194|| align=right|2,20|| align=right|3,650||MBA||23. december 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(11926)||1992 YM2|| align=right|14,1|| align=right|2,449|| align=right|0,098|| align=right|7,96|| align=right|3,831||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(11927)||1993 BA|| align=right|12,6|| align=right|2,569|| align=right|0,064|| align=right|14,76|| align=right|4,117||MBA||16. januar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|11928 Akimotohiro||1993 BT2|| align=right|13,2|| align=right|2,637|| align=right|0,206|| align=right|5,43|| align=right|4,281||MBA||23. januar 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|11929 Uchino||1993 BG3|| align=right|13,9|| align=right|2,792|| align=right|0,211|| align=right|8,16|| align=right|4,666||MBA||23. januar 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|11930 Osamu||1993 CJ1|| align=right|13,4|| align=right|2,569|| align=right|0,099|| align=right|13,37|| align=right|4,117||MBA||15. februar 1993||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(11931)||1993 DD2|| align=right|12,8|| align=right|2,585|| align=right|0,067|| align=right|14,83|| align=right|4,156||MBA||22. februar 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(11932)||1993 EP|| align=right|13,3|| align=right|2,592|| align=right|0,124|| align=right|12,80|| align=right|4,172||MBA||13. marec 1993||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|11933 Himuka||1993 ES|| align=right|12,5|| align=right|2,670|| align=right|0,195|| align=right|11,45|| align=right|4,362||MBA||15. marec 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(11934)||1993 FL4|| align=right|13,8|| align=right|2,548|| align=right|0,134|| align=right|2,17|| align=right|4,067||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11935)||1993 FB8|| align=right|14,1|| align=right|2,773|| align=right|0,190|| align=right|3,82|| align=right|4,616||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11936)||1993 FX9|| align=right|13,6|| align=right|2,522|| align=right|0,073|| align=right|3,67|| align=right|4,004||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11937)||1993 FF16|| align=right|14,0|| align=right|2,735|| align=right|0,095|| align=right|5,71|| align=right|4,522||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11938)||1993 FZ26|| align=right|14,1|| align=right|2,782|| align=right|0,063|| align=right|3,59|| align=right|4,639||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11939)||1993 FH36|| align=right|12,9|| align=right|2,573|| align=right|0,167|| align=right|8,99|| align=right|4,126||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11940)||1993 GR|| align=right|13,4|| align=right|2,812|| align=right|0,122|| align=right|4,28|| align=right|4,715||MBA||15. april 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|11941 Archinal||1993 KT1|| align=right|14,0|| align=right|1,952|| align=right|0,051|| align=right|25,10|| align=right|2,726||MBA||23. maj 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|11942 Guettard||1993 NV|| align=right|13,5|| align=right|2,872|| align=right|0,059|| align=right|00,80|| align=right|4,867||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|11943 Davidhartley||1993 OF9|| align=right|12,4|| align=right|3,019|| align=right|0,045|| align=right|8,95|| align=right|5,244||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|11944 Shaftesbury||1993 OK9|| align=right|12,9|| align=right|2,886|| align=right|0,023|| align=right|2,98|| align=right|4,902||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11945)||1993 PC5|| align=right|13,1|| align=right|3,039|| align=right|0,128|| align=right|10,43|| align=right|5,296||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|11946 Bayle||1993 PB7|| align=right|12,9|| align=right|3,158|| align=right|0,136|| align=right|00,51|| align=right|5,611||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|11947 Kimclijsters||1993 PK7|| align=right|13,8|| align=right|3,211|| align=right|0,202|| align=right|00,21|| align=right|5,753||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|11948 Justinehénin||1993 QQ4|| align=right|13,2|| align=right|3,204|| align=right|0,113|| align=right|1,89|| align=right|5,735||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|11949 Kagayayutaka||1993 SD2|| align=right|11,8|| align=right|3,091|| align=right|0,176|| align=right|7,66|| align=right|5,434||MBA||19. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|11950 Morellet||1993 SG5|| align=right|13,4|| align=right|3,204|| align=right|0,150|| align=right|1,94|| align=right|5,733||MBA||19. september 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(11951)||1994 AJ3|| align=right|12,9|| align=right|3,958|| align=right|0,135|| align=right|4,43|| align=right|7,872||HLD||12. januar 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(11952)||1994 AM3|| align=right|14,2|| align=right|2,221|| align=right|0,086|| align=right|6,76|| align=right|3,308||MBA||8. januar 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(11953)||1994 BW|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,092|| align=right|7,32|| align=right|3,540||MBA||19. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11954)||1994 BY|| align=right|14,5|| align=right|2,226|| align=right|0,110|| align=right|5,17|| align=right|3,320||MBA||22. januar 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|11955 Russrobb||1994 CA1|| align=right|15,0|| align=right|2,400|| align=right|0,069|| align=right|4,49|| align=right|3,717||MBA||8. februar 1994||Dominion||D. D. Balam
|-
|11956 Tamarakate||1994 CL14|| align=right|14,5|| align=right|2,302|| align=right|0,114|| align=right|5,33|| align=right|3,492||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11957)||1994 DS|| align=right|14,2|| align=right|2,268|| align=right|0,112|| align=right|4,51|| align=right|3,415||MBA||17. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11958 Galiani||1994 EJ7|| align=right|14,0|| align=right|2,290|| align=right|0,145|| align=right|6,01|| align=right|3,465||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|11959 Okunokeno||1994 GG1|| align=right|13,6|| align=right|2,647|| align=right|0,155|| align=right|13,29|| align=right|4,306||MBA||13. april 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(11960)||1994 HA|| align=right|13,6|| align=right|2,588|| align=right|0,144|| align=right|14,36|| align=right|4,162||MBA||17. april 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11961)||1994 PO|| align=right|13,1|| align=right|2,573|| align=right|0,106|| align=right|12,35|| align=right|4,127||MBA||3. avgust 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(11962)||1994 PX|| align=right|13,2|| align=right|2,789|| align=right|0,151|| align=right|13,17|| align=right|4,656||MBA||14. avgust 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11963 Ignace||1994 PO16|| align=right|14,0|| align=right|2,765|| align=right|0,058|| align=right|6,13|| align=right|4,597||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|11964 Prigogine||1994 PY17|| align=right|14,4|| align=right|2,929|| align=right|0,081|| align=right|1,59|| align=right|5,013||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11965)||1994 PF20|| align=right|14,2|| align=right|2,909|| align=right|0,223|| align=right|11,01|| align=right|4,960||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|11966 Plateau||1994 PJ20|| align=right|14,1|| align=right|2,834|| align=right|0,042|| align=right|1,00|| align=right|4,769||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|11967 Boyle||1994 PW20|| align=right|13,4|| align=right|2,744|| align=right|0,024|| align=right|3,92|| align=right|4,544||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|11968 Demariotte||1994 PR27|| align=right|13,6|| align=right|2,740|| align=right|0,053|| align=right|4,69|| align=right|4,535||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|11969 Gay-Lussac||1994 PC37|| align=right|14,0|| align=right|2,782|| align=right|0,080|| align=right|2,50|| align=right|4,639||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|11970 Palitzsch||1994 TD|| align=right|14,1|| align=right|3,037|| align=right|0,047|| align=right|4,17|| align=right|5,293||MBA||4. oktober 1994||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(11971)||1994 UJ2|| align=right|12,7|| align=right|2,975|| align=right|0,157|| align=right|14,04|| align=right|5,130||MBA||31. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11972)||1994 VK|| align=right|13,8|| align=right|3,200|| align=right|0,140|| align=right|5,26|| align=right|5,724||MBA||1. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11973)||1994 VN|| align=right|13,9|| align=right|3,169|| align=right|0,178|| align=right|4,57|| align=right|5,640||MBA||1. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11974 Yasuhidefujita||1994 YF|| align=right|12,8|| align=right|3,104|| align=right|0,214|| align=right|2,39|| align=right|5,468||MBA||24. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11975)||1995 FA1|| align=right|15,4|| align=right|2,161|| align=right|0,129|| align=right|1,64|| align=right|3,177||MBA||31. marec 1995||La Silla||S. Mottola; E. Koldewey
|-
|11976 Josephthurn||1995 JG|| align=right|14,3|| align=right|1,980|| align=right|0,053|| align=right|21,69|| align=right|2,785||MBA||5. maj 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(11977)||1995 OA|| align=right|14,0|| align=right|2,327|| align=right|0,087|| align=right|6,16|| align=right|3,549||MBA||19. julij 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|11978 Makotomasako||1995 SS4|| align=right|13,7|| align=right|2,626|| align=right|0,302|| align=right|4,78|| align=right|4,254||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(11979)||1995 SS5|| align=right|14,8|| align=right|2,561|| align=right|0,168|| align=right|13,40|| align=right|4,098||MBA||25. september 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|11980 Ellis||1995 SP8|| align=right|14,8|| align=right|2,463|| align=right|0,107|| align=right|6,44|| align=right|3,865||MBA||17. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|11981 Boncompagni||1995 UY1|| align=right|14,1|| align=right|2,656|| align=right|0,063|| align=right|4,69|| align=right|4,328||MBA||20. oktober 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(11982)||1995 UF6|| align=right|13,5|| align=right|2,674|| align=right|0,191|| align=right|12,51|| align=right|4,372||MBA||25. oktober 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(11983)||1995 UH6|| align=right|13,7|| align=right|2,723|| align=right|0,045|| align=right|6,65|| align=right|4,494||MBA||27. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11984)||1995 UK45|| align=right|14,6|| align=right|2,627|| align=right|0,083|| align=right|1,50|| align=right|4,258||MBA||20. oktober 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(11985)||1995 VG|| align=right|12,8|| align=right|2,760|| align=right|0,047|| align=right|1,94|| align=right|4,585||MBA||1. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11986)||1995 VP|| align=right|12,9|| align=right|2,796|| align=right|0,056|| align=right|6,09|| align=right|4,674||MBA||3. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11987 Yonematsu||1995 VU1|| align=right|12,5|| align=right|2,700|| align=right|0,093|| align=right|13,77|| align=right|4,436||MBA||15. november 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(11988)||1995 WB|| align=right|13,7|| align=right|2,633|| align=right|0,117|| align=right|2,46|| align=right|4,272||MBA||16. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11989)||1995 WN5|| align=right|12,9|| align=right|2,743|| align=right|0,030|| align=right|6,13|| align=right|4,541||MBA||24. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11990)||1995 WM6|| align=right|13,5|| align=right|2,679|| align=right|0,174|| align=right|3,33|| align=right|4,385||MBA||21. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11991)||1995 WK7|| align=right|13,4|| align=right|2,737|| align=right|0,003|| align=right|6,27|| align=right|4,527||MBA||27. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11992)||1995 XH|| align=right|13,3|| align=right|2,786|| align=right|0,106|| align=right|4,23|| align=right|4,649||MBA||2. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11993)||1995 XX|| align=right|13,1|| align=right|3,089|| align=right|0,038|| align=right|9,51|| align=right|5,428||MBA||8. december 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(11994)||1995 YP|| align=right|12,9|| align=right|2,869|| align=right|0,017|| align=right|3,22|| align=right|4,859||MBA||19. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11995)||1995 YB1|| align=right|12,8|| align=right|3,125|| align=right|0,089|| align=right|5,86|| align=right|5,523||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11996)||1995 YC1|| align=right|13,1|| align=right|3,033|| align=right|0,061|| align=right|17,20|| align=right|5,282||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11997 Fassel||1995 YU9|| align=right|13,9|| align=right|3,008|| align=right|0,070|| align=right|9,27|| align=right|5,216||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|11998 Fermilab||1996 AG7|| align=right|14,6|| align=right|3,069|| align=right|0,245|| align=right|4,25|| align=right|5,377||MBA||12. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(11999)||1996 BV1|| align=right|14,0|| align=right|2,768|| align=right|0,274|| align=right|9,35|| align=right|4,605||MBA||23. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12000)||1996 CK2|| align=right|12,6|| align=right|3,039|| align=right|0,081|| align=right|11,87|| align=right|5,296||MBA||12. februar 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov